Кондратю́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 Кондратюк, Александр Александрович (1916—1994) — Герой Советского Союза.
 Кондратюк, Александра Филипповна (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.
 Кондратюк, Валерий Витальевич (род. 1970) — глава Службы внешней разведки Украины (2020—2021).
 Кондратюк, Габриэль (род. 1969) — аргентинский художник.
 Кондратюк, Даниил Фёдорович (1896—1956) — советский военный лётчик, генерал-лейтенант авиации.
 Кондратюк, Елена Константиновна (род. 1970) — украинский политик.
 Кондратюк, Игорь Васильевич (род. 1962) — телеведущий, шоумен и продюсер.
 Кондратюк, Марк Валерьевич (род. 2003) — российский фигурист.
 Кондратюк, Нестор Павлович (1937—2014) — советский и украинский актёр.
 Кондратюк, Николай Кондратьевич (1931—2006) — украинский певец.
 Кондратюк, Николай Фёдорович (род. 1957) — заместитель директора ФСО, сенатор Российской Федерации.
 
 Кондратюк, Сергей Яковлевич (род. 1959) — советский украинский ботаник и миколог.
 Кондратюк, Юрий Васильевич (настоящая фамилия Шарге́й; 1897—1942?) — один из основоположников космонавтики.

Другое 
 Кондратюк — лунный кратер.

См. также 
 Кондратьев
 Кондратов
 Кондратенко